Ford Motor Company Assembly Plant bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Ford Motor Company Assembly Plant (Atlanta, Georgia), NRHP-ID: 84001080
 Ford Motor Company Assembly Plant (Richmond, Kalifornien), NRHP-ID: 88000919